

Patronyme 

 
 Hans Nielsen Hauge
 Kolbjørn Hauge
 Olav H. Hauge
 Philip Hauge Abelson
 Rune Hauge
 Sakura Hauge (1987-), handballeuse norvégo-japonaise
 Terje Hauge

Toponyme 
 le détroit de Hauge ;
 Hauge, ville située sur l'île de Vesterøy en Norvège.

Divers 
 
 

Homonymie de patronyme norvégien